Pachter ist der Familienname folgender Personen:

 Henry M. Pachter (Heinz Pächter; 1907–1980), US-amerikanischer Historiker und Politikwissenschaftler
 Hermann Pachter, deutscher Fußballtorwart